Elmhurst (Illinois)
Elmhurst (Pennsylvania)
Elmhurst (Queens)